Locomotiva RhB Ge 4/4 I
 Locomotiva RhB Ge 4/4 II
 Locomotiva RhB Ge 4/4 III
 Locomotiva RhB Ge 4/4 81
 Locomotiva RhB Ge 4/4 82, detta "Coccodrillo del Bernina"